Laurila ist 

 der Familienname folgender Personen:
 Kalevi Laurila (1937–1991), finnischer Skilangläufer
 Olavi Laurila (* 1940), finnischer Bogenschütze

 Laurila (Keminmaa), Dorf in der finnischen Gemeinde Keminmaa